Марадик () је насеље у Србији у општини Инђија у Сремском округу, лоцирано 10 -{km}- западно од Инђије. Према попису из 2011. било је 2095 становника.

Овде се налази Српска православна црква Светог Саве у Марадику.

Демографија 
У насељу Марадик живи 1788 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,1 година (36,9 код мушкараца и 41,2 код жена). У насељу има 771 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,97.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Владан Гавриловић: Терестралне обавезе села Марадик 1758-1810, Истраживања, број 19, 2008. године

Насељена места у Инђији
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији